

Anatomia e biologia
 Organo – in anatomia, un insieme di tessuti in grado di svolgere una ben determinata funzione
 Organo genitale – organi fisiologici preposti alla riproduzione.
 Organo del Corti – parte dell'orecchio interno, riscontrato solo nei mammiferi, che si trova all'interno della coclea.
 Organo di Rosenmuller – residuo di epoca embrionale del dotto di Wolff che si ritrova nell'anatomia femminile.
 Organi di senso – strutture fisiche presenti nei corpi degli esseri viventi che servono a ricevere informazioni dal mondo circostante.
 Organi di senso a fessura – organi sensoriali degli aracnidi che misurano e rilevano qualunque stimolo pressorio venga effettuato sulla cuticola dell'esoscheletro.
 Organo di Eimer – organi sensoriali della talpa
 Organo elettrico o elettrogeno – Muscolo presente in alcuni pesci, definiti perciò elettrofori, in grado di produrre una scarica elettrica naturale.

Medicina
 Organo artificiale – Dispositivo meccanico, elettrico, elettronico o chimico-fisico progettato per sostituire o cooperare all'attività di un organo

Diritto
 Organo – in diritto è la persona fisica o l'insieme di persone fisiche che agisce per una persona giuridica, compiendo atti giuridici
 Organo giurisdizionale – organo, monocratico o collegiale, che esercita la funzione funzione giurisdizionale
 Organo collegiale – In diritto sono detti collegiali quegli organi e uffici il cui titolare non è una sola persona fisica, ma una pluralità di persone fisiche che formano un collegio.
 Organo di garanzia – organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado istituito nel 1998, come integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.
 Organi di rilievo costituzionale – organi previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, ma da essa non direttamente disciplinati nelle funzioni.
 Organo di conciliazione – organo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio.
 Organi della pubblica amministrazione di Milano in età spagnola – insieme delle strutture dell'amministrazione pubblica del Ducato di Milano.

Filosofia
 Organon – Nome dato da Andronico di Rodi, seguace di Aristotele tra i Peripatetici, all'edizione delle sue sei opere di logica.

Musica 
 Organo – tipologia di strumenti musicali
 Organo a canne – strumento aerofono, combinazione di canne labiali e canne ad ancia doppia
 Organo da teatro – tipo di organo a canne, utilizzato per accompagnare i film muti
 Organo portativo – piccolo organo a canne trasportabile
 Organo positivo – piccolo organo a canne trasportabile
 Organo a pompa – strumento aerofono ad ancia libera
 Organo ad aria compressa
 Organo ad aria aspirata
 Organo a rullo – strumento aerofono labiale, derivato dall'organo a canne e dall'armonium
 Organo elettronico – strumento elettromeccanico
 Organo Hammond – organo elettronico ideato da Laurens Hammond
 Organo combo – organo elettronico portatile a divisore di frequenza

Armi
 Organo – arma da fuoco pluricanna montata su affusto

Altri progetti